«Аґа́та: Кóвен ха́осу» () — майбутній американський серіал, створений Джек Шефер для стрімінгового сервісу Disney+ і заснований на героїні Marvel Comics Аґаті Гаркнесс. Події серіалу розгорнуться в Кіновсесвіті Marvel (КВМ), він безпосередньо пов'язаний з фільмами франшизи і є спінофом серіалу «ВандаВіжен» (2021). Виробництвом серіалу займається Marvel Studios. Головним сценаристом серіалу стала Джек Шефер.

Кетрін Ган повернеться до ролі Аґаті Гаркнесс з «ВандаВіжен». Розробка серіалу розпочалася у жовтні 2021 року, коли було підтверджено участь Ган та Шеффер. Про серіал було офіційно оголошено у листопаді 2021 року.

Прем'єра серіалу «Аґата: Ковен хаосу» відбудеться на стрімінг-сервісі Disney+ взимку 2023/24 року. Серіал стане частиною п'ятої фази КВМ.

Акторський склад 
 Кетрін Ган — Аґата Гаркнесс: Могутня відьма, яка грала роль «Аґнес», «цікавої сусідки» Ванди Максимової та Віжена у створеному ситкомі Ванди «ВандаВіжен».

Виробництво

Розробка 
У серпні 2019 року на заході Disney , що проходить раз на два роки, Кетрін Ган була представлена ​​як виконавиця ролі Аґнес, сусідки Ванди Максимової і Віжена в серіалі Marvel Studios і Disney+ «ВандаВіжен» (2021).  розкрив, що Аґнес насправді є відьмою Аґатою Гаркнесс, персонажем Marvel Comics. У травні 2021 року головний сценарист «ВандаВіжен» Джек Шефер підписала трирічний контракт із Marvel Studios на розробку додаткових проектів студії для стрімінг-сервісу Disney+. У жовтні було розкрито, що на ранній стадії розробки знаходиться серіальний спін-офф «ВандаВіжен» у жанрі чорної комедії, присвячений Аґаті Гаркнесс, а Шефер виступить як сценарист і виконавчий продюсер проекту. Участь самої Кетрін Ган стала частиною більшої угоди актриси з Marvel Studios, за якою Ган з'явиться за участю Аґати у кількох серіалах та фільмах КВМ. Офіційно про серіал «Аґата: Дім Гаркнесс» було оголошено у листопаді 2021 року.

Кастинг 
Після анонсу про розробку серіалу у жовтні 2021 року очікувалося повернення Кетрін Ган до своєї ролі з «ВандаВіжен», що було підтверджено у листопаді офіційною заявою студії.

Прем'єра 
Прем'єра серіалу «Аґата: Ковен хаосу» відбудеться на стрімінг-сервісі Disney+ взимку 2023/24 року.

Примітки

Посилання 
  на Marvel.com
 

Телесеріали Marvel Studios
Телесеріали кінематографічного всесвіту Marvel
Оригінальні програми Disney+
Мінісеріали США
Телесеріали англійською мовою
ВандаВіжен
Телесеріали про відьом